Preusmjeri Nacrt:Pakistanska mornarica